Александр Кудренко:
 Кудренко, Александр Андреевич (род. 1979) — российский киноактёр.
 Кудренко, Александр Ильич (род. 1943) — российский музыкант и преподаватель, Заслуженный артист РСФСР.